Steyr kan syfta på

 Steyr-Werke – österrikisk vapen- och biltillverkare –1934
 Steyr-Daimler-Puch – en österrikisk industrikoncern 1930–2001
 Magna Steyr – österrikisk biltillverkare 2001–
 Case-Steyr Landmaschinentechnik – österrikisk traktortillverkare, del av Case sedan 1990-talet
 Steyr Nutzfahrzeuge – österrikisk lastbilstillverkare, del av MAN AG sedan 1990
 Steyr Mannlicher – österrikisk vapentillverkare, tidigare del av Steyr-Daimler-Puch
 Steyr AUG – en automatkarbin tillverkad av österrikiska Steyr Mannlicher

Geografi

 Steyr (vattendrag), ett vattendrag i Österrike, 
 Steyr, en stad i Österrike 
 Steyr (kommunhuvudort), Oberösterreich, Steyr Stadt,

Se även
Politischer Bezirk Steyr-Land

Robotskapade Österrikeförgreningar